El término Dearborn puede hacer referencia a

Lugares 

Dearborn (Míchigan)
Dearborn (Misuri)
Condado de Dearborn (Indiana)
Río Dearborn